Santa Eulalia kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Santa Eulalia, kommun, Departamento de Huehuetenango,

Mexiko 

 Santa Eulalia, Zaragoza, 
 Santa Eulalia, San Pedro,

Spanien 

 Vedra (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Valdoviño (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Santa Eulalia (ort i Spanien, Asturien), Province of Asturias, 
 Santa Eulalia (kommun i Spanien, Aragonien, Provincia de Teruel, lat 40,56, long -1,29), 
 Santa Eulalia (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Ribadumia (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Onís (ort), Asturien, Province of Asturias, 
 Dumbría (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Coya (ort), Asturien, Province of Asturias, 
 Abegondo (kommunhuvudort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Katedralen i Barcelona (Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia),